Sömngångare kan syfta på:

Sömngångare – en person som går i sömnen, se Somnambulism
Arthur Koestler: Sömngångare – en bok av Arthur Koestler
Hermann Broch: Sömngångare – en romantrilogi av Hermann Broch
Sömngångare (film) – en film gjord 1992